Cuadrángulo puede referirse a:

Un cuadrilátero, polígono de cuatro lados.
Un cuadrángulo, área en que se divide una superficie para cartografiarla. 
Un cuadrángulo, un tipo de patio entre edificios.